Il singolare del torneo di tennis BMW Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Philipp Kohlschreiber che ha battuto in finale Michail Južnyj 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Tommy Haas (primo turno)
  Tomáš Berdych (semifinali)
  Michail Južnyj (finale)
  Marcos Baghdatis (semifinali)

 Jarkko Nieminen (secondo turno) 
 Radek Štěpánek (primo turno) 
 Guillermo Cañas (primo turno) 
 Jürgen Melzer (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Open 2007
ATP Tour 2007